

Codici 
 LUC  – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Laucala Island (Figi)
 luc  – codice ISO 639-3 della lingua aringa

Geografia

Francia 
 Le Luc – comune nel dipartimento del Varo (Provenza-Alpi-Costa Azzurra)
 Luc – comune nel dipartimento degli Alti Pirenei (Occitania)
 Luc – comune nel dipartimento della Lozère (Occitania)
 Luc-Armau – comune nel dipartimento dei Pirenei Atlantici (Nuova Aquitania)
 Luc-en-Diois – comune nel dipartimento della Drôme (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Luc-la-Primaube, già Luc – comune nel dipartimento dell'Aveyron (Occitania)
 Luc-sur-Aude – comune nel dipartimento dell'Aude (Occitania)
 Luc-sur-Mer – comune nel dipartimento del Calvados (Normandia)
 Luc-sur-Orbieu – comune nel dipartimento dell'Aude (Occitania)

Russia 
 Krasnyj Luč – località nel Bežanickij rajon (Pskov)

Slovacchia 
 Lúč na Ostrove – comune nel distretto di Dunajská Streda (Trnava)

Svizzera 
 Luc – antico nome di Saint-Luc, ex comune ora frazione di Anniviers, comune nel distretto di Sierre (Canton Vallese)

Ucraina 
 Krasnyj Luč – città (Luhans'k)

Persone 
 Charles-François de Vintimille du Luc (1653-1740) – politico francese
 Charles-Gaspard-Guillaume de Vintimille du Luc (1655-1746) – vescovo francese
 Jean-André Deluc o Jean-André De Luc (1727-1817) – naturalista svizzero
 Maurice Athanase Le Luc (1885-1964) – militare francese

Sigle 
 Large Unstained Cells  – linfociti nel sangue
 Loyola University Chicago  – università statunitense

Altro 
 Lord Luc – personaggio della saga fantasy La Ruota del Tempo di Robert Jordan
 Luc  – altra forma del nome proprio di persona italiano maschile Luca

 Luc Junior – fumetto di René Goscinny e Albert Uderzo

Pagine correlate 
 Saint-Luc (disambigua) – pagina di disambiguazione